Финал Кубка СССР по футболу 1954 состоялся 20 октября 1954 года. Киевское «Динамо» переиграло ереванский «Спартак» со счётом 2:1 и стало обладателем Кубка СССР.

Путь к финалу

Ход финального матча 
Обе команды первый раз играли в финале Кубка СССР по футболу. Кроме того, команды ранее не встречались между собой ни на одной из стадий этого турнира.

Погода в день финала выдалась ненастная: с утра шёл снегопад, а во время матча густой туман окутал стадион и игра проходила при плохой видимости. Первый удар в створ ворот нанёс нападающий «Динамо» Андрей Зазроев, но вратарь «Спартака» Сергей Затикян забрал мяч. Ереванцы, не пропустившие в турнире ещё ни разу, грамотно оборонялись. Счёт в матче был открыт на 34-й минуте, когда после необдуманного выхода вперёд защитника «Спартака» Папика Папояна, киевляне осуществили прорыв по левому флангу и мяч оказался у нападающего киевлян Виктора Терентьева, отправившего его в сетку.

После перерыва туман немного рассеялся, а ереванцы сумели быстро сравнять счёт. Мяч забил нападающий Виктор Меркулов из-под ноги защитника киевлян Виталия Голубева. Далее ереванцы провели серию опасных атак. Но на 67-й минуте киевлянам удалось провести точную комбинацию, на завершающий стадии которой Михаил Коман из центра нанёс результативный удар по воротам мимо вышедшего навстречу Затикяна. Киевское «Динамо» впервые стало обладателем Кубка СССР по футболу.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ФК «Динамо»

1954
СССР
Матчи ФК «Динамо» Киев
Матчи ФК «Арарат» Ереван
События 20 октября
Октябрь 1954 года
1954 год в Москве
Футбольные соревнования в Москве